Das Comité Olimpico Nacional de Moçambique wurde 1979 vom Internationalen Olympischen Komitee aufgenommen.

Medaillenbilanz 
Bislang konnte eine Sportlerin aus Mosambik zwei olympische Medaillen erringen (1 × Gold, 1 × Bronze).

Medaillengewinner 
 Maria de Lurdes Mutola – Leichtathletik (1-0-1)
Atlanta 1996: Bronze, 800 m, Damen
Sydney 2000: Gold, 800 m, Damen

Mosambik
!Medaillengewinner
Olympische Medaillengewinner Mosambik